tao (filosofie), een concept uit de Chinese filosofie
 taoïsme, een Chinese filosofie/levensbeschouwing/godsdienst waarin het tao een centrale plaats inneemt
 Tao (landstreek), een historische landstreek in het Turks-Georgisch-Armeense grensgebied
 Tao (Mali), een gemeente in Mali
 Atacama-observatorium van de Universiteit van Tokio (University of Tokyo Atacama Observatory)
 Tramwegen van Antwerpen en Omgeving (T.A.O.), een voormalig Belgisch vervoerbedrijf
 Treindienst Aantastende Onregelmatigheid (TAO), prestatie-indicator voor spoorbetrouwbaarheid
 Tao (rivier)